André Lasserre peut désigner :
 André Lasserre (1902-1981), un sculpteur suisse.
 André Lasserre (1926-2010), un historien et essayiste suisse.